Jechnitz bezeichnet

 Jesenice u Rakovníka, eine Stadt im Okres Rakovník, Tschechien
 Jehnice, einen Stadtteil von Brünn, Tschechien